Die Wasserkraftwerke in Portugal werden sowohl auf einer Karte als auch in einer Tabelle (mit Kennzahlen) dargestellt.

Karte

Tabelle

Anmerkungen

Siehe auch 
 Liste von Kraftwerken in Portugal
 Liste von Talsperren der Welt (Portugal)

Weblinks 

 

 
Portugal